Kim Čin-su (, anglický přepis: Kim Jin-su) může být:
 Kim Čin-su (fotbalista) – jihokorejský fotbalista
 Kim Čin-su (rychlobruslař) – jihokorejský rychlobruslař
 Kim Čin-su (zápasník) – jihokorejský zápasník

Externí odkazy